Pampa Aullagas (gemeente), gemeente in het Bolivaanse departement Oruro
 Pampa Aullagas (plaats), hoofdplaats van de gemeente